Йозеф Вернер, часто Йозеф Вернер-младший (; ,  — , там же) — швейцарский художник, миниатюрист эпохи барокко.

Биография 

Сын малоизвестного художника Йозефа Вернера-старшего, у которого получил первые уроки живописи. Затем учился во Франкфурте-на-Майне у Маттеуса Мериана (младшего) (1621—1687). Около 1654 года отправился в Рим, где занимался копированием картин (Пьетро да Кортона и Андреа Сакки).

Проявил себя как мастер миниатюры, автор ряда аллегорических полотен. Работал при многих королевских дворах Европы, где он выполнял заказы на создание портретов и прочего.

Так, Вернер был приглашён в Париж и Версальский дворец короля Людовика XIV, где создал портрет монарха. Работал над украшениями Версальского дворца. В 1667 году покинул Францию, но продолжил активно творить по заказу высших аристократических кругов. Позже работал в Аугсбурге, где писал для представителей семьи Фуггеров. В Аугсбурге в 1680 году художник создал картину-аллегорию по случаю бракосочетания Великого Дофина Франции Людовика с принцессой Марией Анной Баварской. Приглашённый Баварским курфюрстом в Вене, создал портрет Леопольда I, затем был приглашён в Берлин прусским королём Фридрихом I.

Позже активно работал в родном городе Берне.

Вернер под влиянием французского придворного стиля, любил изображать на своих картинах персон в виде античных богов и богинь, примером чему служит его знаменитый портрет Терезы Кунегунды Собеской, супруги курфюрста Баварии Максимилиана II, как богиню охоты Диану («Диана, отдыхающая после охоты»). Среди прочего, им создан портрет Людовика XIV, как Аполлона в триумфальной колеснице. Кроме, аллегорических картин и портретов, Вернер также писал мифологические миниатюрные сцены.

В Берлине был назначен директором недавно созданной Прусской академии искусств (1695—1700).

С 1695 по 1700 год — директор по надзору за собраниями картин в Берлине и других замках.
С 1695 по 1710 год — член Прусской академии искусств в Берлине.

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография
 Joseph Werner
 Картины Й. Вернера

Художники по алфавиту
Художники-портретисты Швейцарии
Портретные миниатюристы
Художники барокко
Члены Прусской академии искусств